Gravkapellet kan syfta på::

 Gravkapellet, Askersund –  en kyrkobyggnad som tillhör Askersund-Hammars församling
 Wulfklouska gravkapellet – ett gravkapell i Åby kyrka i Växjö stift
 Östra Gravkapellet – ett gravkappell på Östra kyrkogården i Visby